

Localidades 

Elk City
Elk River
Condado de Elk
Elk Mountain

Veja também 
Elko

Desambiguação
Desambiguações de topônimos